Hugo Larsson kan syfta på:

* Hugo Larsson (1859-1941), författare, journalist och lärare
 Hugo Larsson (1884-1937), skulptör
 Hugo Larsson (1906-1986), ingenjör och ämbetsman
 Hugo Larsson (född 2004), fotbollsspelare